Фа́ру (; ) — португальська власна назва. Старопортугальською — Фаро.

Топоніми

Фару
 Фару (округ)
 Фаруська діоцезія
 Фару-ду-Алентежу
 Палмейра-де-Фару — парафія.